Por su apellido Lizarralde son conocidas comúnmente varias personas:

José María Lizarralde (1941-1993, exfutbolista)
Iñigo Lizarralde (1966, exfutbolista)
Eneko Lizarralde (1993, ciclista)

Otros
Pello Lizarralde (1956, escritor)
Juan María Lizarralde (1956-1993, miembro de ETA)

Otros proyectos